La zia di Carlo può riferirsi a:

Teatro
La zia di Carlo (titolo originale Charley's Aunt), commedia del 1892 di Brandon Thomas

Cinema
La zia di Carlo, film prodotto nel 1911 dalla Pasquali Film di Torino
La zia di Carlo, film diretto da Umberto Paradisi (1913)
La zia di Carlo (Charley's Aunt), film diretto da Archie Mayo (1941)
La zia di Carlo, film diretto da Alfredo Guarini (1943)